St. Marys Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Digby;
 St. Marys Bay – dawna nazwa zatoki Elis Cove w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Guysborough.

Zobacz też 
 St Mary’s Bay
 St. Mary Bay